Алекса́ндр Шува́ев:
 Шуваев, Александр Дмитриевич (1886—1943) — русский и советский военный деятель.
 Шуваев, Александр Иванович (1927—2003) — советский и российский промышленный деятель.
 Шуваев, Александр Иосифович (1917—1975) — капитан, Герой Советского Союза.